św. Just – biskup Lyonu
 św. Just – uczeń św. Andrzeja Świerada
 św. Just – biskup Urgellum
 św. Just – biskup Canterbury
 św. Just, Artemiusz i Honesta – męczennicy z Flandrii

Zobacz też:
 św. Jodok (Just)